Chara (algen), een geslacht van groene charofytalgen in de familie Characeae
Chara (vlinder), een geslacht van vlinders van de familie uilen
Chara (zangeres), een Japanse zangeres